Osoby o tym nazwisku:
 George Olah – amerykański chemik
 Tiberiu Olah – rumuński kompozytor